Национальный столичный регион (, , (NCR)) или Манильская агломерация (, ) — один из 17 регионов Филиппин и крупнейшая агломерация Филиппин, охватывающая город Манила с окружающими городами. Регион является политическим, экономическим, общественным, культурным и образовательным центром Филиппин.

География 
Расположен в центральной части острова Лусон на перешейке между Манильским заливом на западе и озером Бай на юго-востоке, соединяющимися рекой Пасиг. Регион граничит с провинцией Булакан на севере, провинцией Рисаль на востоке, провинциями Лагуна и Кавите на юге.

Манильская городская агломерация крупнейшая в стране и 11-я в мире по численности населения. С населением 11 855 975 человек (на 2010 год) агломерация занимает первое место, как агломерация, и 2-е, как регион по численности населения среди других соответственно агломераций и регионов Филиппин. Население субъекта составляет 13% от общего населения страны.

Административное деление 
Столичный регион является единственным регионом страны, состоящим не из провинций, а из 16 городов и одного муниципалитета.

Примечания 

Городские агломерации по алфавиту
Регионы Филиппин
Агломерации Филиппин